James Shields (1762-1831) -- politico statunitense dell'Ohio
James Shields (1810-1879) – politico e militare statunitense
 James Shields (1981) – giocatore di baseball statunitense